

События 
 Военные трибуны с консульской властью Тит Квинкций Капитолин Барбат, Квинт Квинкций Цинциннат, Гай Юлий Юл (2-й раз), Авл Манлий Вольсон Капитолин, Луций Фурий Медуллин (3-й раз) и Маний Эмилий Мамерцин (по Т.Ливию Марк Э. М.).
 Захват карфагенянами Гелы.
 405 (406) — Дионисий избран стратегом-автократором Сиракуз. Неудачные действия против карфагенян. Подавление мятежа всадников. Начало подготовки к новой войне с Карфагеном.
 405—367 — Тиран Сиракуз Дионисий (ок.430-367).
 405/404 — Афинский архонт-эпоним Алексий. Эфор-эпоним Спарты Архит.
 разгром Лисандром афинского флота в устье реки Эгоспотамы. Из 180 кораблей 170 захвачено. Все пленённые моряки были казнены. Пелопоннесское сухопутное войско Агиса и Павсания и флот Лисандра блокировали Афины.
 Произведения: «Лягушки» Аристофана, «Алкмеон в Коринфе» и «Вакханки» Еврипида.

Родились 
 Евбул — афинский оратор, государственный деятель и поэт новоаттической комедии.

См. также

Примечания